Chichantna steht für:

 Chichantna Creek, einen Fluss in Alaska
 Chichantna River, einen Fluss in Alaska
 Mount Chichantna, einen Berg in Alaska